Dennis Rader (1945-), tueur en série américain.
 Matthäus Rader (1561-1634), savant jésuite allemand.
 Paul Rader (1906-1986), illustrateur américain.

Homonymie de patronyme